Сергей Гармаш: Гармаш, Сергей Анатольевич (род. 1971) — украинский журналист и политик.
 Гармаш, Сергей Леонидович (род. 1958) — советский и российский актёр.